Фёдор Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Фёдор Иванович (1914—1939) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Фёдор Иванович (1923—2004) — Герой Советского Союза.